La estructura de Internet a nivel mundial está llegando a ser una entropía, ya que el caos y el desconocimiento de cómo es la estructura de la red da mucho que pensar.

Internet, una red casera 

En la actualidad tenemos diferentes tipos de redes a nivel mundial, entre ellas podemos mencionar a las redes LAN, MAN, WAN, PAN (Personal Area Network), cada una con topologías diferentes, las que se ponen a la vanguardia de todas ellas a nivel doméstico son las redes PAN que agrupan a un número menor de usuarios más que todo esto podríamos notarlo cuando una persona hace una red en su casa junto a su compañero de al lado, a esto podríamos llamar una PAN ya que estos dos usuarios comparte sus archivos de manera personal, e íntima, pero hoy en día el uso de Internet incrementa estas redes a algo más grande haciendo que esta red PAN no solo sea en nuestro hogar sino abarque un poco más, entonces llegamos a nuestros vecinos de al lado, todo por la necesidad del uso de Internet, todo esto gracias a que alguien se le ocurrió expandir su red por una necesidad lucrativa, pero el detalle esta en que esta persona lo hizo de manera desordenada.

A nivel mundial los operadores desconocen si el usuario final es en realidad el final, ya que este puede conectar sus equipos para ampliar su red a distancias insospechadas para los operadores.
En todo esto podríamos decir que es una telaraña para las telecomunicaciones pero una telaraña muy desordenada, pero esto mismo es Internet, lo que comúnmente llamamos como la Web, sin saber que todo esto tiene un desorden global.

La analogía que hacemos entonces es para algo casero, cuando nosotros nos proponemos a hacer algo casero lo hacemos con lo que tenemos a nuestro alcance, por decir si queremos armar un carro podemos hacerlo con diferentes partes que podemos conseguir en un almacén bien equipado un motor, que es lo principal y lo demás puede salir de una colección de tablones y fierros, esto que acabamos de describir es la solución a alguna necesidad que tenemos por solucionar algún dilema con los materiales que estén a nuestro alcance, funcionara pero eso si nunca prestara las garantías, el carrito andará pero nosotros no sabremos si este fallara al final.

Del mismo modo la red mundial que es Internet, vendría a ser una Red Casera compuesto de mucha informalidad, ya que está hecha a nivel mundial, de diferentes componentes y topologías que solo dieron solución a una necesidad que se presentó en el momento, la pregunta es durara hasta el final.

Los diferentes hackers que existen ya derrumbaron la red más de una vez saturando la línea de Internet por áreas a nivel mundial.

La solución para los carritos caseros fueron los estándares que se dieron para la construcción de vehículos, estos los fabricaban entonces con cierto criterio y normatividades, al lo igual que para la construcción de una avión debemos de tener en cuenta las diferentes puntos como la potencia del motor el peso de la carcasa, la inclinación de las alas. Gracias a ello hay menos accidentes. Pero los estándares crecen en relación con la tecnología aplicada en la construcción de estos vehículos.

Lo mismo sucede en el Internet, tenemos un montón de nuevas plataformas de programación lenguajes, herramientas y servicios, pero la diferencia es que pareciera que todos estuvieran estancados ahí.
La solución a este problema se dio con lo mismo que se dio con la construcción de vehículos, que son los estándares en este caso, con los protocolos, y la nueva tecnología que se da es la de la nueva versión de Protocolo de Internet, el cual esta ya en la versión 6 y puesta en marcha y a prueba, con ello se piensa solucionar un poco esta red casera que está tendida a nivel mundial.

Véase también 
 Internet
 Telecomunicaciones

Referencias

Enlaces externos 
 Internet desde la perspectiva del caos
 El caos originario

Redes informáticas